Il doppio del Family Circle Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Conchita Martínez e Patricia Tarabini erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Silvia Farina e Corina Morariu.

Elena Lichovceva e Jana Novotná hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Barbara Schett e Patty Schnyder.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Elena Lichovceva /  Jana Novotná (campionesse)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (primo turno) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (secondo turno) 
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (primo turno) 
 Amanda Coetzer /  Anna Kurnikova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 1999